Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2005 – czwarte mistrzostwa Europy w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w dniach 28 maja – 17 lipca 2005 roku w formie siedmiu turniejów – sześciu eliminacyjnych oraz finałowego rozegranego w Moskwie.

Informacje ogólne 
Zaplanowano rozegranie sześciu turniejów eliminacyjnych – w Polsce, Chorwacji, Francji, Ukrainie, Andorze i Gruzji – po wycofaniu się Ukraińców drugie zawody odbyły się w Polsce. Każdy z zespołów miał uczestniczyć w dwóch turniejach eliminacyjnych, za zajęte w nich miejsca otrzymując punkty do klasyfikacji generalnej. Dwanaście najwyżej sklasyfikowanych zespołów awansowało do turnieju finałowego.

Walka o tytuł mistrzowski rozstrzygnęła się 16–17 lipca 2005 roku w Moskwie. Tytuł mistrza Europy obroniła Portugalia.

Turnieje kwalifikacyjne

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER